Мандинка, мандинго — многозначный термин.

Мандинка 
 Мандинка (устаревшее написание: мандинго) — группа народностей в Западной Африке.
 Мандинка — нигеро-конголезский язык, относящийся к группе манден.

Мандинго 
 Мандинго (горы) — горная область в Мали.
 Войны мандинго (1883—1898) между французами и империей Васулу
 Мандинго (фильм) — фильм 1975 г. (главный герой — мандинка по происхождению)